Pegas, Pegasus, Pegasos nebo Paegas může být:
 Pegas – bájný kůň z řecké mytologie
 souhvězdí Pegase – souhvězdí 
 Pegas – digitální rádiová síť, ve které se používají radiostanice Matra
pegas – balík pro fylogenetické analýzy pro prostředí R
 Minipivovar Pegas – pivovar v Brně
 Pegasus Bridge – sklápěcí most v Normandii přes Caenský kanál, známý díky operaci Deadstick z roku 1944
 Pegasus Airlines – letecká společnost
 Pegasus (raketa) – americká nosná raketa
 Pegasus (družice) – řada amerických družic
 Pegasus (asteroid) – asteroid
 Pegasus (spyware) – izraelský špionážní software
 Pegasus Mail – poštovní klient
 Pegasos (počítač) – počítač
 Paegas – obchodní značka společnosti RadioMobil, nyní T-Mobile Czech Republic